Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr steht für:

 Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr (DDR), eine staatliche Auszeichnung der Deutschen Demokratischen Republik
 Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr (Brandenburg), eine staatliche Auszeichnung des Landes Brandenburg